Spank ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Spank (1893–1962), deutscher Maler und Grafiker
 Raúl Spank (* 1988), deutscher Hochspringer